Пер Ханссон: Ханссон, Пер (1885—1946) — шведский политический и государственный деятель.
 Ханссон, Пер (род. 1986) — шведский футболист, вратарь, выступающий за клуб «Хельсингборг» и сборную Швеции.
 Ханссон, Пер (1922—1982) — норвежский журналист и писатель.